Кирил Петков може да се отнася за:

 Кирил Петков (1898 – 1964) – български авиоконструктор;
 Кирил Петков (1933 – 2019) – български борец;
 Кирил Петков (р. 1980) – български политик, икономист и предприемач.